Ženská dvouhra Ricoh Open 2017 probíhala v polovině června 2017. Do singlové soutěže rosmalenského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla čtvrtá nasazená Američanka Coco Vandewegheová, kterou v úvodním kole vyřadila německá tenistka Carina Witthöftová.

Vítězkou se stala 21letá nenasazená Estonka Anett Kontaveitová, jež ve finále zdolala 20letou ruskou hráčku Natalju Vichljancevovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–3. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo první titul na okruhu WTA Tour. V týdnu turnaje pozdější šampionka poprvé hrála jako členka elitní světové padesátky. Ruska přijížděla do Rosmalenu se šňůrou šesti prohraných zápasů, kterou přerušila svým postupem do debutového singlového finále na okruhu WTA Tour.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Ricoh Open 2017